Vuolusjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Alanen Vuolusjärvi, sjö i Kiruna kommun,  (6,75 km²)
Vuolusjärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 754144-178068), sjö i Kiruna kommun,  (5,68 ha)
Vuolusjärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 754176-178131), sjö i Kiruna kommun,  (9,74 ha)

Se även
Vuollejaure

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn